Клаусура 1993 () — вторая половина 63-го сезона чемпионата Аргентины по футболу.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на сайте promiedos.com.ar 
 Чемпионат Аргентины 1992/93 на rsssf.com 

1993
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1993 году